Тоби́я () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ангияно. Занимает площадь 34,94 км². Население — 80 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 43 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи